Archiduque Esteban Francisco Víctor de Austria (Buda, Hungría, 14 de septiembre de 1817 - Menton, Francia, 19 de febrero de 1867) fue un Archiduque de Austria y Nádor de Hungría, hijo del archiduque José Antonio de Austria y de su segunda esposa, la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.

Biografía 
El archiduque Esteban era el hijo mayor del archiduque José de Austria, Palatino de Hungría y de su segunda esposa, la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, la cual murió poco después de dar a luz a sus hijos con tan solo 19 años. Tenía una hermana melliza, la Archiduquesa Herminia. Su padre se volvió a casar con la duquesa María Dorotea de Wurtemberg, quién se ocupó de su crianza y la de su hermana. Pasó gran parte de su infancia en Buda, dónde recibió una excelente educación.

Carrera militar 
Fue Mariscal de campo en el ejército de Austria, y en 1841 viajó a través de los diferentes países monárquicos, el Reino de Bohemia, el Reino lombardo-véneto, el Tirol, el Reino de Cerdeña, los Estados Pontificios, Módena y Toscana. 

En 1843, el emperador Fernando I de Austria lo nombró gobernador de Bohemia, permaneciendo en el puesto hasta la muerte de su padre, cuando heredó el título de Nádor de Hungría. Fue el último de los Palatinos de Hungría, ya que después de la revolución húngara de 1848 el cargo dejó de ser ocupado. Murió soltero y sin descendencia.

Ancestros

Referencias 
 Roberts, Gary Boyd, Notable Kin Volume Two, published in cooperation with the New England Historic and Genealogical Society, Boston, Massachusetts, by Carl Boyer, 3rd, Santa Clarita, California, 1999, volume 2, p. 220.

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Miembros de la Leopoldina
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Miembros honorarios del Ateneo de Venecia
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Venecia
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Brera
Senadores grandes cruces con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Personas de Budapest
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Mellizos
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Nádores del Reino de Hungría